Kirkby – miasto w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 Kirkby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Kirkby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Kirkby-in-Ashfield – miasto w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Kirkby-in-Furness – miejscowość w hrabstwie Kumbrii (Anglia)
 Kirkby on Bain – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Kirkby Fenside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire 
 Kirkby Fleetham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire 
 Kirkby Fleetham with Fencote – civil parish w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Kirkby Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire 
 Kirkby Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire 
 Kirkby Ireleth – miejscowość w hrabstwie Kumbrii (Anglia)
 Kirkby la Thorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire 
 Kirkby Lonsdale – miasto w hrabstwie Kumbrii (Anglia)
 Kirkby Malham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Kirkby Mallory – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire 
 Kirkby Malzeard – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire 
 Kirkby Mills – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire  
 Kirkby Overblow – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire 
 Kirkby Stephen – miasto w hrabstwie Kumbrii (Anglia) 
 Kirkby Thore – miejscowość w hrabstwie Kumbrii (Anglia) 
 Kirkby Underwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire 
 Kirkby Wharfe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire 
 Kirkby Woodhouse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire  
 Kirkbymoorside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire